

Personalidades 
 Manuel Teixeira de Sousa (1811-1878), barão de Camargos, presidente da província de Minas Gerais e senador do Império do Brasil
 António Teixeira de Sousa (1857-1917), político português, último presidente do conselho de ministros durante a Monarquia Constitucional
 Henrique Teixeira de Sousa (1919-2006), médico e escritor cabo-verdiano

Localidades 
 Luau, vila designada anteriormente como Vila Teixeira de Sousa, na província do Moxico, Angola

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos